De 34e editie van de Europe Cup werd gehouden in 2011 in de Nederlandse plaats Zwolle. Het toernooi werd gewonnen door het Nederlandse BC Duinwijck.

Knock-outronde

Halve finales

Finale

Winnaar 

2011
Badminton in 2011
Badminton in Nederland
Europees kampioenschap in Nederland
Sportevenement in Zwolle